Beleg van Hulst (1491)
 Beleg van Hulst (1578)
 Beleg van Hulst (1583)
 Beleg van Hulst (1591), Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje, verovert de stad
 Beleg van Hulst (1596), Albertus van Oostenrijk verovert de stad
 Beleg van Hulst (1645), Frederik Hendrik van Oranje verovert de stad
 Beleg van Hulst (1702)
 Beleg van Hulst (1747)